Elis ou Élis peut faire référence à :

Entreprise 
Elis, entreprise française de services aux entreprises et aux collectivités

Musique 
 Elis (2001-2012), groupe de metal gothique liechtensteinois

Patronyme 

 Alberth Elis, (1996-), footballeur hondurien.

Toponyme 
 Élis, une cité grecque dans le Péloponnèse.
 Élis, un dème de Grèce.